Рапалльський договір (1922)
Рапалльський договір (1920)